Иван Богатырёв:
 Богатырёв, Иван Петрович (1925—2022) — Герой Социалистического Труда (1986).
 Богатырёв, Иван Семёнович (1864—1942) — русский художник, жанрист.
 Богатырёв, Иван Тимофеевич (1924—2006) — советский государственный деятель.